Ditzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Carl Ditzinger (1670–1731), deutscher Theologe
 Werner Ditzinger (1928–2016), deutscher Schwimmer und Unternehmer